Евномия (от , «благозаконие»; транскрибируется также как Эвномия, Эйномия):
 15 Эвномия — астероид в Солнечной системе.
 Эвномия — в древнегреческой мифологии одна из ор.